Rozgrywki Primeira Liga 2009/2010 są siedemdziesiątym drugim sezonem od czasu ich powstania. Rozpoczęcie rozgrywek przewidziano w dniu 16 sierpnia 2009, a ich zakończenie 9 maja 2010. Drużyna  jest obrońcą tytułu po raz czwarty z rzędu. Nowym mistrzem Portugalii została drużyna

Uczestniczące drużyny

Zmiany w nowym sezonie

Drużyny 
Drużyna  spadła do niższej ligi po zajęciu ostatniego miejsca w poprzednim sezonie. Drużyna  zajmując przedostatnie miejsce, powinna także spaść z ligi. Jednakże z powodu kłopotów finansowych drużyny , została ona relegowana z ligi a drużyna Beleneses pozostała kolejny sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Spadające drużyny zostały zastąpione przez mistrzów niższej kategorii i tak do nowych rozgrywek awansowały drużyny  która to została mistrzem Liga de Honra oraz jej wicemistrz . Olhanense powróciła po 34 latach do najwyższej klasy rozgrywkowej, podczas gdy Leiria występowała w niższej klasie tylko rok.

Rozgrywki europejskie 
Ponieważ Portugalia ukończyła poprzedni sezon na 10-tym miejscu w rankingu krajowym UEFA, wobec tego utraciła jedno z miejsc w kwalifikacjach do rozgrywek europejskich UEFA w bieżącym sezonie. Obecnie drużyna, która zajmie trzecie miejsce w lidze, kwalifikuje się do trzeciej rundy rozgrywek Ligi Europy a nie jak poprzdnio do rundy play-off. Czwarta drużyna z ligi wystartuje w drugiej fazie rozgrywek Ligi Europy podczas gdy piąta drużyna w obecnym sezonie już nie awansuje do rozgrywek europejskich.

Tabela 

||rowspan=9 style="background-color:white;"|

Wyniki

Strzelcy 

Źródło: Liga Sagres - Top Goalscorers

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz ligi portugalskiej 2009/2010

2010 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Portugalii
2009 w Portugalii
2010 w Portugalii